Big West Conference – conference statunitense dello sport NCAA fondata nel 1969 
 Big West Conference – conference di pallavolo femminile statunitense
 Big West Conference – conference di pallavolo maschile statunitense